Juan Pratto – calciatore argentino
 Lucas Pratto – calciatore argentino